Гильом Аманье I де Безом
 Гильом Аманье II де Безом
 Гильом Аманье III де Безом